Stensvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stensvattnet, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,  (13,4 ha)
Stensvattnet, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (22,4 ha)
Lill-Stensvattnet, sjö i Sollefteå kommun och Strömsunds kommun,  (8,32 ha)
Stensvattnet (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (23,3 ha)
Stensvattnet, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,  (7,16 ha)
Stensvattnet, sjö i Bjurholms kommun,  (2,26 km²)
Stensvattnet (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (8,65 ha)
Stensvattnet (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (20 ha)
Stensvattnet (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn